1362 Griqua – asteroide della fascia principale 
 Famiglia Griqua – famiglia di asteroidi della fascia principale 
 Lingua griqua – lingua africana parlata in Sudafrica
 Griqua (popolo) – popolazione del Sudafrica